Bolmen kan syfta på: 

 Bolmen – en sjö i Småland
 Bolmen (ort) – en småort i Angelstads socken i Ljungby kommun